Mns Krueng (Nisam), een plaats in Indonesië
Mns Krueng (Ingin Jaya), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing